Бок (пиво) (), також відоме як Старк () — загальноприйнята у Німеччині назва лагерів підвищеної густини (понад 16 %) з високим вмістом алкоголю (понад 6,3 %).
 1983 Бок (1983 Bok) — астероїд головного поясу, відкритий 9 червня 1975 року.

Бок (, ) — прізвище.

 Федор фон Бок Моріц Альбрехт Франц Фрідріх Федор фон Бок (1880—1945) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-фельдмаршал (1940) Вермахту.
 Уте Бок (1942—2018) — австрійський педагог, відома завдяки її проектам допомоги біженцям.
 Ян Бок
 Барт Ян Бок (1906—1983) — американський астроном, член Національної АН США (1968).
 Ян Бок (1569—1621) — угорський письменник і поет.